Prelog ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Prelog (priimek)

Geografija 
 Prelog, Domžale
 Prelog, Hrvaška